Киярметь — река в России, протекает по Татарстану. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Сухая Улёма. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свияга от села Альшеево и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400612112100002829.

Примечания 

Притоки Сухой Улёмы
Реки Камско-Устьинского района